Pichincha – vulcano dell'Ecuador
 Pichincha – provincia dell'Ecuador
 Pichincha – capoluogo del Cantone di Pichincha in Ecuador